Seybert ist der Familienname von

 Adam Seybert (1773–1825), US-amerikanischer Politiker
 Heather Seybert (* 1996), US-amerikanische Fußballspielerin
 Joanna Seybert (* 1946), US-amerikanische Bundesrichterin
 John Seybert (1791–1860), US-amerikanischer Bischof
 Philipp Reinhard Seybert (1790–1829), nassauischer Landtagsabgeordneter
 Wilhelm Seybert (1820–1860), nassauischer Landtagsabgeordneter

Weiters beschreibt Seybert:
 das Fort Seybert in West Virginia
 die nach dem besagten Fort benannte Gemeinde Fort Seybert (West Virginia)
 die ehemalige Gemeinde Seybert (Missouri)
 die Seybert Commission, eine Gruppe Fakultätsmitglieder an der University of Pennsylvania in den 1880er Jahren

Siehe auch:
 Seyberth
 Seibert
 Seyberts